Transfuze či transfúze může být:

 krevní transfuze – infuze krve pocházející z jednoho organismu do druhého organismu z medicínských důvodů
 transfuze (fyzika) – vzájemné pronikání plynů pórovitou stěnou
 transfuze (ekonomie) – dodání něčeho důležitého nebo potřebného skupině, organizaci nebo odvětví, která/é toto něco potřebuje, zejména převod peněz jako výpomoci (např. daru či výhodného úvěru) podniku k zabránění jeho bankrotu
 TransFúzia – občanské sdružení na Slovensku
 transfuziologie – lékařský obor hematologie, který se zabývá intravenózním převodem (transfuzí) krve a krevních komponent